Il singolare  dell'Israel Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Denis Gremelmayr.

Conor Niland ha battuto in finale 5–7, 7–6(5), 6–3 Thiago Alves.

Teste di serie

  Dudi Sela (quarti di finale)
  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Rainer Schüttler (secondo turno)
  Thiago Alves (finale)

 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Harel Levy (quarti di finale)
 Marsel İlhan (semifinali)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Israel Open 2010